Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1995 wurde am 6. und 7. August 1995 im Göteborger Ullevi-Stadion ausgetragen.

Zum dritten Mal in Folge wurde der US-Amerikaner Dan O’Brien Weltmeister. Wie zwei Jahre zuvor errang der Belarusse Eduard Hämäläinen die Silbermedaille. Bronze ging an den kanadischen Vizeweltmeister von 1991 Mike Smith.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
6./7. August 1995

Anmerkung: Die mit w gekennzeichneten Leistungen wurden mit einem Rückenwind über dem für die Aufnahme in Bestenlisten zulässigen Wert unterstützt. Unabhängig davon gingen die erzielten Gesamtpunktzahlen in die Wertung dieses Wettkampfs ein.

Videolinks 
 Men's Decathlon - 100m and Long Jump - 1995 IAAF World Athletics Championships auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 Men's Decathlon (last 8 events) - 1995 IAAF World Athletics Championships auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 5634 World Track and Field 1995 Decathlon 100m auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 5734 World Track and Field 1995 Decathlon 110m Hurdles auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 5822 World Track and Field 1995 Decathlon 1500m auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 5661 World Track and Field 1995 Decathlon Shot Put Dan O'Brien auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 5657 World Track and Field 1995 Decathlon Shot Put Mike Smith auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 5737 World Track and Field 1995 Decathlon Discus Eduard Hämäläinen auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 5742 World Track and Field 1995 Decathlon Pole Vault Dan O'Brien auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 5741 World Track and Field 1995 Decathlon Pole Vault Eduard Hämäläinen auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 5752 World Track and Field 1995 Decathlon Javelin Eduard Hämäläinen auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020

Weblinks 
 5th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 18. Mai 2020
 Men Decathlon Athletics V World Championship Goteborg (SWE) 1995 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 4. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Gothenborg 1995 (PDF 10,3 MB, S. 208f), englisch, abgerufen am 4. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport